Ignalina (stad), stad in Litouwen
 Ignalina (gemeente), gemeente in Litouwen